Inussuk bezeichnet:
 das grönländische Wort für ein Steinmännchen, siehe Inuksuk
 Inussuk (Berg), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Inussuk (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Inussuk (Insel, Isaarutip Nunaa), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Inussuk (Insel, bei Saarloq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Inussuk (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland